Лишу — стиль китайского письма

Топонимы 
 Лишу (Сыпин) — уезд городского округа Сыпин провинции Гирин (КНР).
 Лишу (Цзиси) — район городского округа Цзиси провинции Хэйлунцзян (КНР).